Pucov může být:

 Pucov (okres Třebíč) – obec a vesnice v okrese Třebíč v České republice
 Pucov (okres Dolný Kubín) – obec a vesnice v okrese Dolný Kubín na Slovensku
 Pucov (potok) – levý přítok Oravy v okrese Dolný Kubín na Slovensku

Externí odkazy